Сергей Фирсов: Фирсов, Сергей Александрович (1971—1995) — старший лейтенант. Герой России.
 Фирсов, Сергей Владимирович (род. 1958) — советский и российский общественный деятель, директор клуба «Камчатка».
 Фирсов, Сергей Иванович (род. 1960) — советский и российский хоккеист с мячом, ныне — тренер.
 Фирсов, Сергей Львович (род. 1967) — российский религиовед и историк, педагог.